Gabriela Dabrowski e Alla Kudrjavceva erano le detentori del titolo. La Kudryavtseva non ha partecipato e la Dabrowski ha fatto coppia con Allie Will ma ha perso nei quarti di finale.

Il doppio del torneo di tennis Tevlin Women's Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Françoise Abanda e Victoria Duval che hanno battuto in finale Melanie Oudin e Jessica Pegula 7–6(7–5), 2–6, [11–9].

Teste di serie 

  Gabriela Dabrowski /  Allie Will (quarti di finale)
  Melanie Oudin /  Jessica Pegula (finale)

  Macall Harkins /  Emily Harman (semifinali)
  Chieh-Yu Hsu /  Lena Litvak (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tevlin Women's Challenger 2013